Милица Мандич (, род. 6 декабря 1991 года в Белграде) — сербская тхэквондистка, двукратная олимпийская чемпионка в категории свыше 67 кг (2012 и 2020), первая олимпийская чемпионка от Сербии и лучшая спортсменка 2012 года в Сербии. Чемпионка мира 2017 года, серебряный призёр первых Европейских игр 2015 года (категория свыше 67 кг), многократный призёр чемпионатов Европы.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Taekwondodata.de

Тхэквондисты Сербии
Олимпийские чемпионы по тхэквондо
Олимпийские чемпионы от Сербии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по тхэквондо